Mužská čtyřhra Hamburg European Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, jehož členové nestartovali společně. Peralta se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Zeballose se stal Leonardo Mayer, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Cuevase a Jarryho.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Rakušanů Oliver Marach a Jürgen Melzer, který ve finále zdolal nizozemské turnajové čtyřky Robina Haaseho a Wesleyho Koolhofa po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej, týden po prohraném finále v Umagu, v němž neproměnili dva mečboly. Marach vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Melzera to bylo šečstnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Ivan Dodig /  Mate Pavić (semifinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (vítězové)
  Robin Haase /  Wesley Koolhof (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019